Długi Okap – schronisko na Kielanówce w Beskidzie Niskim
 Długi Okap – schronisko w rezerwacie przyrody Zimny Dół